Бримфилд има више значења:
 Бримфилд (Охајо)
 Бримфилд (Илиноис)